Джулио Сапелли (; род. 11 марта 1947, Турин) — итальянский историк и экономист.

Биография 
Родился 11 марта 1947 года в Турине, получил высшее экономическое и философское образование. Работал в компании Olivetti, в различных вузах Триеста, Лондона, Буэнос-Айреса, Парижа. Член совета директоров Eni, президент фонда Monte dei Paschi di Siena (2000—2001), научный директор фонда Фельтринелли (1980—2001), член совета директоров UniCredit Banca d’Impresa (2002—2009), бывший президент Центра культуры предпринимательства при Торговой палате Милана. Профессор культурного анализа организационных процессов и экономической истории Миланского университета.

Труды 
 Fascismo, grande industria e sindacato. Il caso di Torino, 1929—1935, Milano, Feltrinelli, 1975.
 Dalla clandestinità alla lotta armata. Diario di Luigi Capriolo, dirigente comunista, 26 luglio-16 ottobre 1943, a cura e con introduzione di e con Aldo Agosti, Torino, Musolini, 1976.
 Organizzazione, lavoro e innovazione industriale nell’Italia tra le due guerre, Torino, Rosenberg & Sellier, 1978.
 L’analisi economica dei comunisti italiani durante il fascismo. Antologia di scritti, Milano, Feltrinelli, 1978.
 Curatela di Guido Bonfante, Zeffiro Ciuffoletti, Maurizio Degl’Innocenti, Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi, Torino, Einaudi, 1981.
 Comunità e mercato. Socialisti, cattolici e governo economico municipale agli inizi del XX secolo, Bologna, Il Mulino, 1986. ISBN 88-15-00997-3.
 Cooperative in Lombardia dal 1886. Lavoro, democrazia, progresso, a cura di e con Maurizio Degl’Innocenti, Milano, UNICOPLI, 1986. ISBN 88-400-0026-7.
 L’Italia inafferrabile. Conflitti, sviluppo, dissociazione dagli anni Cinquanta a oggi, Venezia, Marsilio, 1989. ISBN 88-317-5210-3.
 Per una cultura dell’impresa. Strategia e sapere del management moderno, Milano, Franco Angeli 1989. ISBN 88-204-3101-7.
 Modelli culturali e rappresentanza imprenditoriale. Il caso Federmeccanica, Milano, Etaslibri, 1990. ISBN 88-453-0431-0.
 Fini e fine della politica. La sfida di Adriano Olivetti, con Roberto Chiarini, Milano, Edizioni di Comunità, 1990. ISBN 88-245-0454-X.
 L’impresa come soggetto storico, Milano, Il Saggiatore, 1990. ISBN 88-04-33305-7.
 Trieste italiana. Mito e destino economico, Milano, Franco Angeli, 1990. ISBN 88-204-3847-X.
 Costruire l’impresa. La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna dal 1945 al 1972, con Stefano Zan, Bologna, Il Mulino, 1991. ISBN 88-15-03155-3.
 Uno sviluppo tra politica e strategia. ENI (1953—1985), con Francesca Carnevali, Milano, Franco Angeli, 1992. ISBN 88-204-7202-3.
 Sul capitalismo italiano. Trasformazione o declino, Milano, Feltrinelli, 1993. ISBN 88-07-09035-X.
 L’impresa e la democrazia: separatezza e funzione, Torino, Fondazione Adriano Olivetti, 1993.
 Economia, tecnologia e direzione d’impresa in Italia, Torino, Einaudi, 1994. ISBN 88-06-13413-2.
 Cleptocrazia. Il «meccanismo unico» della corruzione tra economia e politica, Milano, Feltrinelli, 1994. ISBN 88-07-09040-6.
 Storia della Dioguardi. Cultura e vita di un’impresa, Catanzaro, Meridiana Libri, 1994. ISBN 88-86175-05-1.
 L’impresa. Storia e culture, a cura di e con Francesca Carnevali, Roma, NIS, 1994. ISBN 88-430-0195-7.
 Terra di imprese. Lo sviluppo industriale di Reggio Emilia dal dopoguerra a oggi, con Antonio Canovi, Silvano Bertini e Azio Sessi, Parma, Pratiche, 1995. ISBN 88-7380-220-6.
 L’Europa del Sud dopo il 1945. Tradizione e modernità in Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Turchia, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996. ISBN 88-7284-465-7.
 Responsabilità d’impresa. Tra mercato e nuova sovranità politica, Milano, Guerini, 1996. ISBN 88-7802-703-0.
 L’impresa, l’anima e le forme. Auto-costruire la comunicazione interna, con Claudio Corduas, Milano, Guerini, 1996. ISBN 88-7802-725-1.
 Comunità e mercato, Soveria Mannelli, Rubettino, 1996. ISBN 88-7284-509-2.
 Impresa e sindacato. Storia dell’Intersind, a cura di, Bologna, Il mulino, 1996. ISBN 88-15-05260-7.
 L’impresa industriale del Nord Sardegna. Dai «Pionieri» ai distretti: 1922—1997, con Maria Luisa Di Felice e Liliana Sanna, Roma-Bari, Laterza, 1997. ISBN 88-420-5386-4.
 Storia economica dell’Italia contemporanea, Milano, B. Mondadori, 1997. ISBN 88-424-9337-6.
 La cooperazione: impresa e movimento sociale, Roma, Lavoro, 1998. ISBN 88-7910-803-4.
 L’Italia di fine secolo. Neopatrimonialismo e capitalismo senza mercato, Venezia, Marsilio, 1998. ISBN 88-317-6940-5.
 Persona e impresa. Un caso di etnografia aziendale, Soveria Mannelli, Rubettino, 1999. ISBN 88-7284-809-1.
 Perché esistono le imprese e come sono fatte, Milano, B. Mondadori, 1999. ISBN 88-424-9480-1.
 Cinquant’anni di piccola e media industria a Milano, con Carolina Lussana, Milano, ApiMilano, 2000.
 Merci e persone. L’agire morale nell’economia. Con un saggio sulla santità di Adriano Olivetti, Soveria Mannelli, Rubettino, 2002. ISBN 88-498-0302-8.
 Antropologia della globalizzazione, Milano, B. Mondadori, 2002. ISBN 88-424-9563-8.
 Sul riformismo, Milano, B. Mondadori, 2003. ISBN 88-424-9615-4.
 Cooperazione, proprietà, management. Il modello CCPL, Milano, Libri Scheiwiller, 2004. ISBN 88-7644-439-4.
 Giochi proibiti. Enron e Parmalat capitalismi a confronto, Milano, B. Mondadori, 2004. ISBN 88-424-9639-1.
 Milano, nodo della rete globale. Un itinerario di analisi e proposte, con Mauro Magatti, Lanfranco Senn, Costanzo Ranci, Bruno Manghi, Bruno Dente, Alessandro Colombo, Claudio Ciborra, Mauro Ceruti, Alessandro Balducci, Roberto Artoni, Milano, B. Mondadori, 2005. ISBN 88-424-9212-4.
 Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Milano, B. Mondadori, 2005. ISBN 88-424-9281-7.
 COOP. Il futuro dell’impresa cooperativa, Torino, Einaudi, 2006. ISBN 88-06-18606-X.
 Diario americano, Torino, Bollati Boringhieri, 2006. ISBN 88-339-1682-0.
 La democrazia trasformata. La rappresentanza tra territorio e funzione: un’analisi teorico-interpretativa, Milano, B. Mondadori, 2007. ISBN 978-88-6159-039-7.
 Etica d’impresa e valori di giustizia, Bologna, Il Mulino, 2007. ISBN 978-88-15-11441-9.
 Adriano Olivetti. Lo spirito nell’impresa, con Davide Cadeddu, Trento, Il Margine, 2007. ISBN 978-88-6089-013-9.
 La crisi economica mondiale. Dieci considerazioni, Torino, Bollati Boringhieri, 2008. ISBN 978-88-339-1966-9.
 L’impresa per la giustizia sociale. Storia della CMB. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Milano, B. Mondadori, 2008. ISBN 978-88-6159-200-1.
 Capitalismi. Crisi globale ed economia italiana, 1929—2009, con Ludovico Festa, Milano, Boroli, 2009. ISBN 978-88-7493-274-0.
 L’occasione mancata. Lo sviluppo incompiuto dell’industrializzazione sarda, Cagliari, CUEC, 2011. ISBN 978-88-8467-712-9.
 Un racconto apocalittico. Dall’economia all’antropologia, Milano, B. Mondadori, 2011. ISBN 978-88-6159-500-2.
 L’inverno di Monti. Il bisogno della politica, Milano, Guerini, 2012. ISBN 978-88-6250-396-9.
 Diario sudamericano, Milano, Guerini e associati, 2012. ISBN 978-88-6250-460-7.
 Elogio della piccola impresa, Bologna, Il Mulino, 2013. ISBN 978-88-15-24161-0.
 Chi comanda in Italia, Milano, Guerini, 2013. ISBN 978-88-6250-474-4.
 Il potere in Italia, Firenze, goWare, 2014. ISBN 978-88-6797-233-3.
 Dove va il mondo? Per una storia mondiale del presente, Milano, Guerini, 2014. ISBN 978-88-6250-518-5.
 Imprenditore: risorsa o problema? Impresa e bene comune, con Giorgio Fiorentini e Giorgio Vittadini, Milano, BUR saggi, 2014. ISBN 978-88-17-07648-7.
 Dalla Russia con dolore. Il nuovo disordine mondiale, Firenze, goWare, 2015. ISBN 978-88-6797-317-0.
 Caos Med. Dall’ordine al disordine nel Mediterraneo e in Europa, Firenze, goWare, 2015. ISBN 978-88-6797-424-5.
 Desiderio, economia e società. La sfida della sussidiarietà, a cura di e con Maurizio Carvelli, Padova. Libreriauniversitaria.it edizioni, 2015. ISBN 978-88-6292-624-9.
 Dialoghi inattuali sull’etica. Quello che le business school non dicono, con Augusto Carena, Milano, Guerini Next, 2015. ISBN 978-88-6896-050-6.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Туринского университета
Преподаватели Миланского университета
Историки Италии